El Museo de Sismología es un museo situado en la ciudad española de Almería (provincia de Almería, Comunidad Autónoma de Andalucía).

Descripción
El museo se ubica en el Observatorio Geofísico de Almería, perteneciente a la red de observatorios que depende del Observatorio Geofísico Central, a su vez perteneciente al Instituto Geográfico Nacional. 

Expone instrumental sismológico utilizado desde 1911, y comprende un archivo de sismogramas, material informativo y sala de proyecciones. Es visitable previa cita.

Enlaces externos
 Sección de geofísica en el sitio Web del Instituto Geográfico Nacional.
 El Museo de Sismología en Viajes.net.

Cultura en Almería
Sismologia
Museos de divulgación científica en España
Observatorios geofísicos